Cunning Stunts est un album de Caravan sorti en 1975.
 Cunning Stunts est un album des Cows sorti en 1992.
 Cunning Stunts est une vidéo de Metallica sortie en 1998.